Korzak bezeichnet:
 eine alternative Schreibweise für den Nachnamen Korczak
 Mike Korzak Band, eine US-amerikanische Rockband